Центральная область (Центральный регион, ) — административная область (регион) Уганды. Площадь — 37 489 км². 
Численность населения — 6 683 887 человек (2002 г.). Административный центр — столица страны город Кампала (1 208 544 чел, 2002 г.).

Административное деление 
Область на момент проведения переписи населения 2002 года включала 16 округов (districts). По состоянию на июль 2010 г. в Центральной области входило 24 округа (из 111 по стране), в том числе столица страны город Кампала.

Крупные города:
 Кампала — 1 208 544 чел. (2002 г.), 1 507 042 чел. (2008 г.)
 Муконо — 47 305 чел. (2002 г.), 97 571 чел. (2008 г.) — округ Муконо
 Нжеру — 52 514 чел. (2002 г.), 71 954 чел. (2008 г.) — округ Муконо
 Масака — 61 300 чел. (2002 г.), 69 120 чел. (2008 г.) — округ Масака
 Энтеббе — 57 518 чел. (2002 г.), 68 322 чел. (2008 г.) — округ Мпиги
 Митьана — 34 623 чел. (2002 г.), 48 163 чел. (2008 г.) — округ Мубенде
 Лугази — 31 026 чел. (2002 г.), 39 404 чел. (2008 г.) — округ Муконо

Примечания

Ссылки 
 Административная карта Уганды по состоянию на июль 2010 года (Ministry of Local Government. Latest Map of Uganda July 2010)